Z’Graggen oder Z’graggen oder Zgraggen ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Zgraggen (1822–1888), der letzte Kondukteur der Gotthardpost
 Anton Zgraggen (1873–1933), Schweizer Politiker
 Ernst Zgraggen (1896–1959), Schweizer Politiker
 Heidi Z’graggen (* 1966), Schweizer Politikerin (CVP)
 Kaspar Z'graggen, Schweizer Chirurg
 Maria Magdalena Z’Graggen (* 1958), Schweizer Künstlerin
 Remy Zgraggen (* 1980), Schweizer Fußballschiedsrichter
 Simone Zgraggen (* 1975), Schweizer Geigerin
 Yvette Z’Graggen (1920–2012), Schweizer Schriftstellerin und Übersetzerin